Mužská čtyřhra Geneva Open 2019 probíhala ve druhé polovině května 2019. Do deblové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Oliver Marach s Matem Pavićem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený rakousko-chorvatský pár Oliver Marach a Mate Pavić, který ve finále za 74 minut zdolal australsko-švédskou dvojici Matthew Ebden a Robert Lindstedt po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a od Miami Open 2017, kdy začali hrát jako pár, získali šestou společnou trofej. Marach vybojoval dvacátý druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství. Jako první pár tak na Geneva Open trofej obhájili.

Nasazení párů 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (vítězové)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (1. kolo)
  Marcus Daniell /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Santiago González /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
ATP Tour 2019